En Pologne, Ludwików peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ludwików, village du powiat de Konin
 Ludwików, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski

dans la voïvodie de Łódź
 Ludwików, village du powiat de Bełchatów
 Ludwików, village du powiat de Piotrków 
 Ludwików, village du powiat de Radomsko 
 Ludwików, village du powiat de Skierniewice 

dans la voïvodie de Lublin
 Ludwików, village du powiat d'Opole Lubelskie 

dans la voïvodie de Mazovie
 Ludwików, village du powiat de Białobrzegi
 Ludwików, village du powiat de Grójec 
 Ludwików, village du powiat de Lipsko 
 Ludwików, village du powiat de Piaseczno 
 Ludwików, village du powiat de Radom 
 Ludwików, village de la gmina de Gąbin, dans le powiat de Płock 
 Ludwików, village de la gmina de Łąck, dans le powiat de Płock 
 Ludwików, village de la gmina de Rybno, dans le powiat de Sochaczew 
 Ludwików, village de la gmina de Teresin, dans le powiat de Sochaczew